Ян П'ячинський гербу Огоньчик — польський шляхтич, підчаший Новгород-Сіверський Речі Посполитої (1635–1646), підстароста Ніжинський (1640), ротмістр Крупечпольського козацтва.

Життєпис 
Королівський секретар (1635), королівський ротмістр (1649).

Протеже Владислава IV Вази та гетьмана польного коронного Миколая Потоцького.

Був учасником польсько-московської війни (1609—1618).

Посол Сейму (1646) від Чернігівського воєводства.

Бібліографія 
 Petro Kulakovs'kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.) // Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 71.
 Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego / Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. — Kórnik 2002, s. 308.

Польська шляхта
Підчаші
Чернігівські підчаші
Королівські секретарі
Підстарости
Персоналії:Ніжин